В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1306 году.

Январь 
 23 января —  — епископ Байё (1276—1306)

Февраль 
 10 февраля 
 Джон Комин III Рыжий — лорд Баденох (1302—1306), убит будущим королём Шотландии Робертом I в клановой борьбе
 Торгильс Кнутссон — принадлежал к одной из наиболее могущественных шведских фамилий; был маршалом в последние годы правления короля Магнуса Ладулоса и после его смерти управлял государством от имени малолетнего короля Биргера Магнуссона. Казнён.

Март 
 5 марта — Ото III — граф Равенсберга (1249—1306)
 12 марта — Роберт II — герцог Бургундии с 1272, титулярный король Фессалоник 1273—1305, третий сын Гуго IV, герцога Бургундии, и Иоланды де Дрё.
 Герардо III де Камино — итальянский кондотьер из рода Верхних Камино, капитан-генерал Фельтре и Беллуно, с 1283 года — капитан-генерал Тревизо, персонаж «Божественной комедии» Данте.

Апрель 
 6 апреля —  — архиепископ Руана (1276—1306)

Май 
 5 мая — Константин Палеолог — византийский принц и генерал, сын Михаила VIII Палеолога, умер в монастыре
 7 мая — Пшемыслав Рацибужский — Князь Рацибужский (1290—1306)
 16 мая — Стефан II — граф Сансера (1280—1306), последний французский сеньор, чеканивший свою монету.
 29 мая —  — епископ Орлеана (1288—1296), епископ Осера (1295—1306)

Июнь 
 1 июня —  — английский дворянин, член регентского совета Шотландии (1191—1192)
 6 июня —  — епископ Рьеза (1288—1306)

Июль 
  — епископ Вивье (1297—1306)

Август 
 4 августа — Вацлав III — король Венгрии с 1301 по 6 декабря 1305 (коронация 27 августа 1301 в Секешфехерваре, под именем Ласло V), король Чехии с 21 июня 1305 (под именем Вацлава III), князь Польши c 21 июня 1305 (под именем Вацлава III), последний мужчина из главной ветви рода Пржемысловичей. Убит.

Сентябрь 
 4 сентября —  — французский кардинал-священник de S. Stefano al Monte Celio
 12 сентября — Генрих II фон Клингенберг— епископ Констанца (1293—1306)
 22 сентября — Иоанн Парижский — учёный богослов-схоластик, из ордена доминиканцев.
  — участник войны за независимость Шотландии, младший брат короля Роберта I, казнён англичанами.
  — участник войны за независимость Шотландии, один из командующих шотландской армии в битве под Рослином (1303), казнён англичанами.

Октябрь 
 17 октября —  — архиепископ Дублина (1299—1306)

Ноябрь 
 7 ноября — Джон де Стрэтбог — граф Атолл (мормэр) (1270—1306), юстициарий Шотландии, казнён англичанами.
 18 ноября —  — архиепископ Бремена (1273—1306)

Декабрь 
 6 декабря — Роджер Биго, 5-й граф Норфолк — граф Норфолк (1270—1306), граф-маршал (1269—1306), последний представитель аристократического рода Биго
 7 декабря —  — архиепископ Пизы и примат Корсики и Сардинии (1295—1299), кардинал Santa Croce in Gerusalemme (1299), кардинал-епископ Палестрины (1299—1306), камерленго (1300—1306)
 12 декабря —  — святой римско-католической церкви.	
 20 декабря —  — епископ Страсбурга (1299—1306)
 25 декабря 
  — сеньора-консорт Вероны (1277—1301), жена Альберто I делла Скала
 Якопоне да Тоди — итальянский религиозный поэт, монах-францисканец, святой римско-католической церкви.

Дата неизвестна или требует уточнения 
  — епископ Паленсии (1297—1306)
  — святой римско-католической церкви.
  — корейский религиозный деятель, основатель неоконфуцианства в Корее
 Ажанико — китайский архитектор, скульптор и художник непальского происхождения.
 Бо Пу — китайский драматург (в жанре «цзацзюй») и поэт (в жанрах «цы» и «цюй»). Дата смерти предположительна
  — епископ Камбре (1296—1306), архиепископ Салерно (1306)
 Константин Романович — князь пронский (1294—1299), князь рязанский (1299—1306), убит по приказу Юрия Даниловича
 Констанца делла Скала — маркиза-консорт Феррары (1289—1293, жена Обиццо II д’Эсте
  — шотландский дворянин, участник борьбы за независимость Шотландии, казнён англичанами.
 Ланфранк Миланский — итальянский и французский хирург
  — епископ Печа (1306)
  — итальянский архитектор и скульптор
  — английский грабитель, ограбивший сокровищницу Эдуарда I
 Роберт де Бергерш — лорд хранитель пяти портов (1299—1306), первый барон Бергерш (1303—1306)
  — последний граф Исенберг-Коверн (1272—1306)
  — канцлер Оксфордского университета (1304—1306)
 Сицзянь Цзытань — китайский буддийский монах в Японии, участник подъёма дзэн-буддизма в период Камакура.

Умершие в 1306 году
1306